Corben steht für:
 Corben, ehemaliger Name des Ortes Krasnoflotskoje (Kaliningrad, Selenogradsk)

Corben ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Corben (1940–2020), amerikanischer Comic-Künstler